Le championnat de Hongrie masculin de handball 2014-2015 est la  de la plus haute compétition de handball masculin en Hongrie.

Douze équipes ont participé à la compétition cette saison : les dix premiers de l'édition précédente et deux promus de NB I/B. Le Veszprém KSE, champion en titre, participe à la Ligue SEHA 2014-2015 et est dispensé de saison régulière. Les cinq premiers de la saison régulière sont qualifiés en play-offs où ils retrouvent le Veszprém KSE. Les deux premiers sont qualifiés pour la finale en deux matchs pour déterminer le titre de Champion de Hongrie.

le vainqueur de la finale est désigné champion de Hongrie et obtient un ticket direct pour la Ligue des champions. Son dauphin décroche une place en Coupe de l'EHF (C2) mais a la possibilité de déposer un dossier à l'EHF pour participer à la Ligue des champions.
Le troisième et le quatrième sont qualifiés respectivement au troisième et deuxième tours de cette Coupe de l'EHF.

Cette saison, le Veszprém KSE a de nouveau conservé son titre de champion en remportant son  face à son rival, le SC Pick Szeged en finale. De son côté, Tatabánya KC a décroché la troisième place contre Csurgói KK, médaillé de bronze la saison dernière.

Participants

Format 
 Saison régulière : championnat de 13 équipes (24 journées aller-retour)
 Play-offs : les 6 meilleures équipes de la saison régulière
 Finale : 2 duels aller-retour ( contre )
 Finale pour la troisième place: 2 duels aller-retour ( contre )
 Play-downs : les 6 moins bonnes équipes de la saison régulière (– place)

Saison régulière

Classement

Résultats

Statistiques

Play-downs

Classement

Matchs

Play-offs

Classement 

|}

Matchs

Match pour la troisième place 

 ''Tatabánya KC 2 - 0 Csurgói KK

Finale

Champion de Hongrie 2014-2015

Références 

Championnat de Hongrie masculin de handball
Sport en Hongrie en 2014
Sport en Hongrie en 2015
Hongrie M1